Новый Гребеник () — село, относится к Раздельнянскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 23 человека. Почтовый индекс — 67421. Телефонный код — 4853. Занимает площадь 0,97 км². Код КОАТУУ — 5123985205.

Местный совет 
67420, Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Старостино

Ссылки 
 

Населённые пункты Раздельнянского района